На́бережне () — село Ленінського району Автономної Республіки Крим.